Winestro.Cloud ist eine auf Cloud-Computing basierende Software für Weinhandel und Winzer mit ERP, CRM so wie Schnittstellen zur Dritten. Sie wird von der Weinbau-online GmbH & Co. KG (ehemals Nephele-Idea GbR) seit 2008 entwickelt und wurde 2011 auf den Agrartagen in Nieder-Olm und den Weinbautagen in Bernkastel-Kues den Winzern vorgestellt.
Winestro.Cloud kann verschiedenen Unternehmensprozessen zugeordnet werden. Zu diesem Zweck ist es in verschiedene Module unterteilt. Dadurch kann die Software durch KMU, aber auch durch Winzer im Nebenerwerb sowie den Weinhandel genutzt werden.

Geschichte 
Die Weinbau-online GmbH & Co. KG (ehemals Nephele-Idea GbR) wurde von drei Informatikstudenten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Jahr 2008 zu dem Zweck gegründet, Weinbau-online.de (ursprünglicher Name) zu realisieren. Die Realisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Winzern. In der Planungsphase wurde das Projekt im 8. Multimediawettbewerb Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Bei der Markteinführung wurde Weinbau-online durch das Projekt FiTOUR des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt. Ab November 2011 konnte dann auch eine, durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Buchführung für Fass- und Flaschenweine inklusive Erstellung von Geschäftspapieren offiziell zugelassene Version, genutzt werden. Seit 2012 ist Weinbau-online offizieller Partner des Rheingauer Weinbauverbandes. Im Rahmen der Intervitis Interfructa 2013 wurde Weinbau-online mit dem Innovationspreis Marketing Silber ausgezeichnet.

Im Jahr 2019 wurde eine Kooperation mit der Hochschule Geisenheim geschlossen, um den Weinmarkt statistisch zu evaluieren und darüber neue wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich zu gewinnen – erste Ergebnisse wurden in einer gemeinsamen Studie zm Thema „Newslettermarketing im Weinbau“ veröffentlicht. Weiterhin unterstützt Winestro.Cloud die Forschung mit freiwilligen Datenspenden und ermöglicht damit Projekte wie die Digitale Arbeitsanalyse. Weitere Studien zum Thema KPI-Berechnung und Verteilung des Weinkonsums / Verkaufs in Deutschland folgen 2022.

Im Zuge einer internationaleren Ausrichtung und einem Einsatz in anderen Ländern der EU (Österreich, Frankreich, Luxemburg, Italien und Schweiz), wurde das Produkt 2022 von Weinbau-online in Winestro.Cloud umbenannt. Die Vertriebsplattform wurde in Winestro.Shop umbenannt und arbeitet seither als eigenes Projekt.

Struktur 
Winestro.Cloud basiert auf dem Prinzip des Cloud-Computing mit PHP, SQL, sowie JavaScript. Das Programm wird für den Mozilla Firefox optimiert, ist damit fast vollständig plattformunabhängig und von mobilen Endgeräten nutzbar. Die Software wird auf der AWS weltweit bereitgestellt und ist beliebig skalierbar.
Durch die Modulstruktur kann die Software durch die Nutzer modifiziert und an die Bedingungen des Betriebs angepasst werden. Die Weiterentwicklung wird mit Hilfe der Cloud-Struktur durch die Community in der Software selbst gelenkt. Die Datensicherung erfolgt vollautomatisch in verschiedenen Brandschutzabschnitten und Rechenzentren.

Die Strukturierung durch Module ermöglicht die Anpassung an die Bedürfnisse von Weingütern. Die Module stellen Schnittstellen bereit. Unter anderem zu Word, Google Maps, Microsoft Excel, DATEV, Bankingsoftware, Webshops und TomTom-Navigationssystemen. Die Oberfläche von Weinbau-online wird vollständig über den Browser Mozilla Firefox dargestellt.

Weblinks 
 Seite der Winzer-Software Weinbau-online
 Vertriebsplattform von Weinbau-online

Einzelnachweise 

ERP-Software
Anwendungssoftware
Weinbau